Коко Гофф та Кейті Макнеллі повинні були захищати титул, який вони виграли в  2019-му, але відмовилися від цього права. 

Турнір виграли Грет Міннен та Алісон ван Ейтванк, здолавши в фіналі пару Ерін Рутліфф / Кімберлі Ціммерманн з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання

 Сітка 

2021 Doubles
BGL Luxembourg Open – Doubles
2021 у люксембурзькому спорті